Bartke ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Bartke, polnisch-amerikanischer Geriater
 Anne Bartke (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Dieter Bartke (1954–2002), deutscher Handballtorwart
 Eberhard Bartke (1926–1990), deutscher Kunstwissenschaftler, von 1976 bis 1983 Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin
 Günther Bartke (1923–2008), deutscher Ökonom
 Matthias Bartke (* 1959), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:

 Bardtke